Le terme Prince renvoie à plusieurs articles :

Titres nobiliaires 
 Prince
 Prince-abbé
 Prince consort
 Prince du sang
 Premier prince du sang
 Prince royal
 Prince-Électeur
 Prince-évêque
 Prince impérial
 Princes possessionnés

Titres princiers 
 Coprinces d'Andorre
 Prince d'Anhalt-Bernburg
 Prince d'Antioche
 Prince d'Arches
 Prince des Asturies
 Prince de Beira
 Prince du Brésil
 Prince de Capoue
 Prince de Carency
 Prince de Carignan
 Prince de Chimay
 Prince de Condé
 Prince de Conti
 Prince de Croÿ-Solre
 Prince de Dubrovitsa
 Prince de Dorogobuzh
 Prince de Drutsk
 Prince de Galles
 Prince de Gerceke
 Prince de Gérone
 Prince de Guéméné
 Prince d'Iskorosten
 Prince d'Izyaslavl
 Prince de Joinville
 Prince de Karachev
 Prince de Klechesk
 Prince de Kokneses
 Prince de Koursk
 Prince de Kozelsk
 Prince de Liechtenstein
 Prince de Liège
 Prince de Logoysk
 Prince de Marcillac
 Prince de Minsk
 Prince de Monaco
 Prince de Murom
 Prince de Murom-Riazanj
 Prince arménien de Cilicie
 Prince de Piémont
 Prince de Transylvanie

Princes historiques 
 
 Prince Alfred de Windisch-Graetz
 Prince Alwaleed
 Prince Ali Khan

Patronyme 

 Albert Prince (1883-1934), enquêteur sur l'affaire Stavisky ;
 Bevin Prince (née en 1982), actrice américaine ;
 Charles Prince (1872-1933), acteur français ;
 Dania Prince (née en 1980), mannequin hondurien, Miss Honduras 1998, Miss Amérique latine 2000 et Miss Terre 2003 ;
 Danielle Prince (née en 1992), gymnaste rythmique australienne ;
 Erik Prince (né en 1969), fondateur et ancien PDG de la société américaine Xe ;
 Harold Prince (1928-2019), metteur en scène et producteur de théâtre américain ;
 J.P. Prince (né en 1987), joueur américain de basket-ball ;
 Jean-Baptiste Le Prince (1734-1781), peintre et graveur français ;
 Louis Aimée Augustin Le Prince (1841-1890), inventeur français, créateur d'une forme de cinématographie ;
 Louis-Nicolas Le Prince (1637?-1693), compositeur français actif dans la seconde moitié du .
 Norman Prince (1887-1916), aviateur, un des principaux fondateurs de l'Escadrille Lafayette ;
 Sedona Prince (née en 2000), joueuse américain de basket-ball ;
 Shane Prince (1992-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Tayshaun Prince (né en 1980), joueur américain de basket-ball ;
 Violaine Prince (née en 1958), enseignant-chercheur en informatique et compositrice franco-libanaise.

Prénom 
Prince set un prénom notamment porté par :
 Prince Wong (1997-), militante de Hong-Kong.

Titres honorifiques 
 Prince de la jeunesse () : titre accordé aux enfants d'empereur romain comme héritiers présomptifs, puis à des personnages modernes Julien de Médicis (1453-1478), Antero de Quental (1842-1891), Maurice Barrès (1862-1923), Henri Lagrange (1894-1914).
 
 Prince des poètes

Pseudonyme 
 Prince (1958-2016), musicien et artiste américain ;
Prince, album de ce musicien (1999 par exemple) ;
 Prince Alla (né en 1950), un chanteur de reggae ;
 Prince Buster (1938-2016), chanteur, DJ, percussionniste, et producteur de ska, de rocksteady et de reggae jamaïcain ;
 Prince Far I (né en 1945), un chanteur de reggae ;
 Prince Paul (1967-), disc jockey et un producteur de musique hip-hop ;
 Marco Prince (né en 1963), auteur-compositeur et musicien français ;
 Richard Prince (né en 1949), peintre et photographe américain.

Lieux

Île-du-Prince-Édouard, plus petite province du Canada
 Comté de Prince, ancienne circonscription électorale fédérale de l'Île-du-Prince-Édouard
 Prince, ancienne circonscription fédérale de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Prince, canton canadien de l'Ontario
 Prince Albert, ville de la Saskatchewan
 Île du Prince-Patrick, dans les Territoires du Nord-Ouest

Prince, census-designated place dans le comté de Fayette, en Virginie-Occidentale

Îles du Prince-de-Monaco, archipel des îles Kerguelen
 Le Parc des Princes, stade de Paris situé dans le .

Port-au-Prince, capitale du pays

île du Prince

Œuvres 

 Le Prince est un livre de Nicolas Machiavel
 Le Prince Caspian est le titre d'un roman fantastique de Clive Staples Lewis
 Le Prince Igor est un opéra d'Alexandre Borodine. 
 Les Quatre Princes de Ganahan est le titre d'une bande-dessinée
 Bernard Prince est le titre d'une bande-dessinée
 Le Prince de la nuit est une série de bande dessinée
 Le Prince de Motordu est le titre d'une série d'albums illustrés par Pef 
 Le Prince du tennis est un titre de manga
 Le Prince du Néant est une trilogie de fantasy écrite par l'écrivain américain R. Scott Bakker.
 Le Cycle des Princes d'Ambre est une saga d'heroic fantasy écrite par Roger Zelazny (1970-78).

Films 
 Prince est un film américain réalisé par Charles Giblyn en 1914.
 Prince est un film indien réalisé par Lekh Tandon en 1969.
 Prince est un film britannique réalisé par David Wheatley en 1991.
 Éducation de Prince est le titre d'un film français de 1938.
 Éducation de Prince est un film de Henri Diamant-Berger sorti en 1927.
 Le Prince d'Égypte est un long-métrage d'animation américain réalisé par les studios DreamWorks en 1998.
 Le Prince du Pacifique est le titre d'un film français de 2000
 Prince des ténèbres est un film de John Carpenter réalisé en 1987
  Le Prince de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) est une série télévisée américaine
 Le Prince et la danseuse est un film américain de Laurence Olivier sorti en 1957.
 The Prince est un film américain de Brian A. Miller sorti en 2014.
 Princes et Princesses est un film d'animation en théâtre d'ombres (papier découpé) de Michel Ocelot sorti en 2000.

Personnages de fiction 
 Prince charmant, personnage récurrent des contes de fée
 Prince Éric
 Prince Ramal
 Prince de Sang-Mêlé, personnage de Harry Potter (alias Severus Rogue)
 Le Prince, personnage de la série de jeux vidéo Prince of Persia

Religion 
 Prince des croyants, titre représentant le chef des musulmans ;
 Prince de l'Église, titre donné aux cardinaux ;
 Prince des Apôtres, saint Pierre, comme premier des Apôtres ;
 « Prince des Cieux », nom parfois donné à l'Archange Saint Michel ;
 « Prince de ce monde », nom donné à Satan ;
 « Prince des ténèbres », autre nom donné à Satan ;
 « Prince de la Paix », nom donné à Jésus-Christ ;
 « Prince de la vie », autre nom donné à Jésus-Christ.

Divers 
 Le Prince, vaisseau de ligne de la Marine royale française de 1667 à 1679.
 Le Prince, vaisseau de la Compagnie des Indes, naufragé victime d'un incendie en 1752 au large du Brésil
 L'expression prince rouge ou fils de prince, désigne les descendants des hauts dirigeants du Parti communiste chinois, qui accèdent aux pouvoirs politique, économique et militaire  en République populaire de Chine.  
 Prince (biscuit), une marque de biscuit, sous la marque LU, propriété de Mondelēz International
 Prince (marque), une marque de la société américaine « Prince Sports, Inc. » (sports de raquette)
 Prince, dénomination du moteur PSA/BMW EP créé par PSA et BMW
 Fait du prince, en droit
 Prince Rose (1928-1944), cheval de courses

Prince
Homonymie dynastique
Homonymie de bateaux